Pruski kan som auktorsförkortning betyda:

 John Pruski
 John Francis Pruski

Robotskapade auktorsförkortningar